Indukcja (łac. inductio) – wprowadzenie w jakiś stan, wzbudzenie jakiegoś zjawiska.

 indukcja (biologia)
 indukcja (psychologia)
 indukcja asymetryczna – termin stereochemiczny
 indukcja elektromagnetyczna
 indukcja elektrostatyczna
 indukcja elektryczna
 indukcja logiczna – (rozumowanie indukcyjne) metoda tworzenia uogólnień (teorii) na podstawie doświadczeń i obserwacji zdarzeń. Nie zawsze daje poprawne rozwiązanie zagadnienia.
 indukcja magnetyczna
 indukcja matematyczna – pojęcie w matematyce określające metodę dowodzenia twierdzeń i konstrukcji pewnych obiektów.
 indukcja pozaskończona – uogólnienie indukcji matematycznej używane głównie w teorii mnogości.
 indukcja prawnicza - rodzaj wnioskowania prawniczego.
 indukcja nerwowa – pojęcie z fizjologii i psychologii wprowadzone przez I. P. Pawłowa